Джо Корниш ( (род. 20 декабря 1968, Лондон, Англия) — британский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Получил известность своими работами с Эдгаром Райтом и Ником Фростом, такими как «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Чужие на районе».

Ранние годы и начало карьеры 
Джо Корниш родился в Лондоне. Свои первые актёрские способности он проявил на телевидении, снимаясь в маленьких ролях.

Другие работы и будущие проекты 
В 2011 году Джо Корниш снял свой первый полнометражный фильм «Чужие на районе». В 2011 году вышел фильм «Приключения Тинтина: Тайна единорога», который был снят по его сценарию (совместно с Эдгаром Райтом).

В ноябре 2013 года Корниш стал главным претендентом на пост режиссёра нового фильма перезагруженной вселенной "Звёздного пути". Фильм вышел в 2016 году, режиссёром стал Джастин Лин.

Начиная с лета 2006 года, Корниш работал над сценарием фильма о супергерое Marvel Comics «Человек-муравей».

В мае 2020, вместе с Эдгаром Райтом и Найрой Парк, основали продюсерскую компанию «Complete Fiction», которая займется созданием оригинального контента, в том числе для Netflix. Одним из первых проектов значится экранизация британской серии книг Джонатана Страуда "Агентство «Локвуд и компания»", Корниш выступит шоуранером сериала.  

В апреле 2021, получил пост сценариста экранизации комикса Марка Миллара («Пипец»), под названием «Звёздный свет». Комикс повествует  о постаревшем супергерое, который на долгие годы отошел от своих дел, и завел семью.

Фильмография

См. также 

 Эдгар Райт
 Ник Фрост

Примечания

Ссылки 

 
 Корниш, Джо  на сайте Instagram